Ruepp ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Ruepp (* 1968), deutscher Singer-Songwriter
 Elise Ruepp (geb. Uttinger, auch Lisette; 1790–1873), Schweizer Pädagogin
 Jakob Ruepp (1792–1857), Schweizer Jurist, Politiker und Hauserzieher

Der Ruepp steht für:

 Der Ruepp (Roman), Roman von Ludwig Thoma (1921)
 Der Ruepp (Fernsehfilm), deutscher Fernsehfilm (1979)